Нови пазар може да се отнася до:
 Нови пазар – град в област Шумен;
 Нови пазар – град в Сърбия, Рашки окръг;
 Нови пазар – село в Област Кърджали, община Черноочене;
 Нови пазар – община в област Шумен;
 Град Нови пазар – община в Сърбия, Рашки окръг.